Wanamaker steht für:
 Wanamaker (Familienname) ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Wanamaker ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wanamaker (Indiana), Stadtteil von Indianapolis
 Wanamaker (Kentucky), Unincorporated Community im Webster County
 Wanamaker (South Dakota), Geisterstadt im Jackson County

Siehe auch:
 Wanamakers (Pennsylvania)
 Wannamaker
 Wannemacher